Antonio d'Enrico (Tanzio da Varallo) – pittore italiano
 Giovanni d'Enrico – architetto e scultore italiano
 Melchiorre d'Enrico – pittore italiano

Pagine correlate 

d'Errico